Esistono diversi personaggi omonimi di nome Mario Albertini:
 Mario Albertini, nuotatore (n. 1885)
 Mario Albertini, politico e filosofo (1919-1997)
 Mario Albertini, vice-assistente ecclesiastico centrale della FUCI dal 1964 al 1967